Kongsvinger IL é um clube de futebol da Noruega fundado em 1892. Sua sede fica em Kongsvinger.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1892
Clubes de futebol da Noruega